

Блотно — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Блотно — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Блотно — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства